Champ pode se referir a:
Champ (culinária)
Champ (Missouri)
Champ Car
Champ - um personagem de Zillion
Champ - como ficou conhecido o lendário Monstro do lago Champlain

Desambiguação